El término Palemón puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Personajes de la mitología griega y romana 
 a Palemón, el luchador, hijo de Heracles, llamado así por una lucha sostenida por su padre;
 a Palemón, uno de los hijos de Etolo (o de Hefesto) que participó en la expedición de los Argonautas que también debe su nombre a la habilidad pugilística de su padre;
 a Palemón, el dios marino llamado en su vida mortal Melicertes;
en Roma, Palemón es identificado con el dios Portuno.

Otros  
 al santo eremita Palemón;
 a Remio Palemón, un gramático griego;

Localidades 
 a Palemón Huergo, una localidad del partido de Chivilcoy.